У шостому розіграші Кубка України з футболу сезону 1996/97 року взяли участь 73 команди. Проходив з 14 серпня 1996 року по 25 травня 1997 року.

Учасники

Перелік матчів

1/128 фіналу

1/64 фіналу

1/32 фіналу

1/16 фіналу

1/8 фіналу

Чвертьфінали

Півфінали

Фінал

Найкращі бомбардири

Підсумкова таблиця 

|}

Див. також 
 Чемпіонат України з футболу 1996—1997

Джерела 
 Кубок України 1996/1997 — Офіційний сайт ФФУ 
 Кубок Украины 1996/97 — Украинский футбол от Алексея Кобызева 
 Кубок Украины 1996-1997 — Украинский футбол от Дмитрия Трощия 
 Футбол. Кубок Украины 1996/97, все матчи — WildStat 
 Інформація про фінал 

1996 у футболі
1997 у футболі
1996 в українському спорті
1997 в українському спорті
Кубок України з футболу